Бул Ран може да се односи на следеће појмове:
Прва битка код Бул Рана, битка Америчког грађанског рата.
Друга битка код Бул Рана, битка Америчког грађанског рата.
Бул Ран (ријека), рјечица у Вирџинији, САД.
Бул Ран (планина), планински ланац у Вирџинији, САД.
Бул Ран (економија), економски тренд.